Come sei bella/Donna donna – singolo dei Camaleonti del 1973
Come sei bella/Ma cosa è stato – singolo di Pupo del 1976
Come sei bella – album di Pupo del 1977
Come sei bella – singolo di Massimo Di Cataldo del 1999